Anthony Kemp (1954. november 3. –) brit színész. Szerepelt Fábri Zoltán 1969-ben bemutatott A Pál utcai fiúk című filmjében, ahol Nemecsek Ernő szerepét játszotta.

Anthony Kemp nyíltan homoszexuális.

Jegyzetek

Források

További információk 

Brit színészek
LMBT színészek
1954-ben született személyek
Élő személyek